QC - аббревиатура, могущая означать:

Quality Check 
 Контроль качества
 Тестирование программного обеспечения

Quick Charge 
 Quick Charge